

Patronyme 

 Pierre Henry Louis Jules Allin (1809-1870), avocat, préfet des Ardennes, préfet du Jura ;
 Kevin Michael Allin, chanteur américain punk hardcore ;
 Alex Allin, acteur français.

Pseudonyme 

 Kevin Michael Allin, chanteur américain punk hardcore.

Toponyme 

 Allín, ville et municipalité au nord de l'Espagne.